Битва при Каллинике:

 Битва при Каллинике — произошла в 171 году до н. э. между македонской армией и силами Рима.
 Битва при Каллинике — произошла в 531 году, между армиями Византийской империи и Сасанидской империей.